Flere album har navnet V:

V - album af Vanessa Hudgens
V - album af Live
V - album af Say OK